LKE steht für:
 Kenmore Air Harbor Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeuglandestelle auf dem Lake Union bei Seattle, Washington
 Lucky Air (ICAO-Code), chinesische Regionalfluggesellschaft

lke steht für:
 Kenyi (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Uganda

Abkürzung